Beastmaster III: The Eye of Braxus (en España, El señor de las bestias 3. El ojo de Braxus; en Hispanoamérica, El señor de las bestias 3) es una telefilme de espada y brujería estadounidense de 1996, secuela de la película de 1982 The Beastmaster, protagonizada por Marc Singer .

Trama 
En la tercera entrega de la serie, Dar, el Señor de las Bestias ( Marc Singer ) se une a Seth ( Tony Todd ) para rescatar a su hermano King Tal ( Casper Van Dien ). Descubren que el niño fue capturado por el malvado Lord Agon ( David Warner ), quien ha estado sacrificando a jóvenes prisioneros para retener mágicamente su juventud, y busca ganar la inmortalidad liberando al dios oscuro Braxus de su prisión. En el camino, los héroes son asistidos por una hermosa bruja llamada Morgana ( Lesley-Anne Down ), su compañero acrobático Bey ( Keith Coulouris ) y una mujer guerrera llamada Shada ( Sandra Hess ).

Elenco 

 Marc Singer – Dar
 Sandra Hess – Shada
 Lesley-Anne Down – Morgana
 Kimberly Stanphill-Kala
 Casper Van Dien - Rey Tal
 Keith Coulouris -Bey
 David Warner – Señor Agón
 Patrick Kilpatrick – Jaggart
 Tony Todd -Seth
 Michael Deak - Braxus (como Michael S. Deak)
 JD Hall - Braxus (voz)

Enlaces externos 

 
 

Películas basadas en novelas estadounidenses
Películas de acción y ciencia ficción de Estados Unidos
Películas de fantasía y aventura de Estados Unidos
Películas de 1996